Gottfried von Nostitz-Drzewiecky (1902-1976), diplomate allemand,
 Mirosław Drzewiecki (1956-), homme politique polonais ;
 Stanisław Drzewiecki (1987-), pianiste polonais ;
 Stefan Drzewiecki (1844-1938), scientifique, journaliste, ingénieur et inventeur polonais ;
 Zbigniew Drzewiecki (1890-1971), pianiste et enseignant polonais.